Le Grand Prix moto de Catalogne 2006 est le septième rendez-vous de la saison 2006 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne du 16 au .

Catégorie MotoGP

Qualifications MotoGP

Classement final MotoGP

Catégorie 250cm

Qualifications 250 cm³

Classement final 250cm³

Catégorie 125 cm

Qualifications 125 cm³

Classement final 125cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2006
Sport en juin 2006
2006 en Catalogne